Екатерина Ющенко Ющенко, Екатерина Логвиновна (1919—2001) — кибернетик, член-корреспондент Национальной академии наук Украины.
 Ющенко, Екатерина Михайловна (урождённая Кэтрин Чумаченко; род. 1961) — супруга президента Украины Виктора Ющенко.